Чхиква́дзе () — грузинская фамилия. Известные носители:

 Чхиквадзе, Виктор Михайлович (1912—2006) — советский и российский юрист, член-корреспондент РАН.
 Чхиквадзе, Владимир Викторович (род. 1945) — советский, российский дипломат.
 Чхиквадзе, Вячеслав Михайлович (1940—2019) — советский герпетолог и палеонтолог.
 Чхиквадзе, Михаил Арчилович (1903—1987) — советский грузинский архитектор.
 Чхиквадзе, Пантелеймон Мелитонович (1903—1940) — грузинский советский писатель.
 Чхиквадзе, Рамаз Григорьевич (1928—2011) — советский грузинский актёр театра и кино.